Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XIII. Gesetzgebungsperiode begann am 4. November 1971 und endete am 4. November 1975. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

13